Voci nella notte  (A Voice in the Dark) – film del 1921 diretto da Frank Lloyd
Voci nella notte (Nightwaves) – film televisivo del 2003
Voci nella notte (Midnight Caller) – serie televisiva statunitense (1988-1991)
Voci nella notte – romanzo di Elizabeth Hay